Eybe ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Gottfried Eybe (1813–1893), deutscher Kaufmann und Maler
 Nicolaus Bernhard Eybe (1749–1821), deutscher Politiker 
 Wilhelm Eybe (1783–1852), deutscher Politiker